

Абизово — село, Вурнарський район, Чувашія
 Абизово — село, Караідельський район, Башкортостан

Див. також 
 Анаткас-Абизово